Morsum bezeichnet Ortschaften in Norddeutschland:

 Morsum (Thedinghausen), Ortsteil Morsum der Gemeinde Thedinghausen im Landkreis Verden in Niedersachsen.
 Morsum (Sylt), Ortsteil Morsum der Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein.
 Morsum (Strand), ehemaliger Ort der in der Burchardiflut untergegangenen Insel Strand (Insel)

siehe auch:
Großsteingräber bei Morsum